A 2002-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az ausztrál Lleyton Hewitt nyerte az argentin David Nalbandian előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Lleyton Hewitt '(Bajnok)'''
  Marat Szafin (Második kör)
  Andre Agassi (Második kör)
  Tim Henman (Elődöntős)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Harmadik kör)
  Pete Sampras (Második kör)
  Roger Federer (Első kör)
  Thomas Johansson (Első kör)
  Juan Carlos Ferrero (Második kör)
  Guillermo Cañas (Második kör)
  Andy Roddick (Harmadik kör)
  Jiří Novák (Második kör)
  Younes El Aynaoui (Első kör)
  Thomas Enqvist (Második kör)
  Andrei Pavel (Harmadik kör)
  Nicolas Escudé (Harmadik kör)

  Rainer Schüttler (Harmadik kör)
  Sjeng Schalken (Negyeddöntős)
  Juan Ignacio Chela (Első kör)
  Tommy Robredo (Első kör)
  Makszim Mirni (Első kör)
  Nicolás Lapentti (Negyeddöntős)
  Greg Rusedski (Negyedik kör)
  Gastón Gaudio (Második kör)
  Fabrice Santoro (Második kör)
  Todd Martin (Második kör)
  Xavier Malisse (Elődöntős)
  David Nalbandian (Döntős)
  James Blake (Második kör)
  Ivan Ljubičić (Második kör)
  Stefan Koubek (Második kör)
  Jarkko Nieminen (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1